La Bataille de Challans peut désigner trois batailles de la guerre de Vendée :

 Bataille de Challans (1793)
 Bataille de Challans (7 avril 1794)
 Bataille de Challans (6 juin 1794)